Baffo – pelo dell'uomo che cresce sotto il naso
Baffo – nome popolare della vibrissa, organo di senso dei felidi e altri animali
Baffo – famiglia nobile 
Baffo – personaggio immaginario di una serie di romanzi, scritti da Terry Brooks
Baffo – soprannome di Roberto Da Crema, imprenditore e personaggio televisivo italiano
Baffo – soprannome della trazione extra-orale, tipologia di apparecchio ortodontico

Pagine correlate
Baffi (disambigua)

Altri progetti